Mlýnec bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Mlýnec pod Přimdou (Milles), Ortsteil von Přimda, Okres Tachov
Mlýnec u Kopidlna (Mlejnetz), Ortsteil von Kopidlno, Okres Jičín
Mlýnec (Mlinetz), Ortsteil von Poleň, Okres Klatovy
Mlýnec (Postřekov) (Linz), Ortsteil von Postřekov, Okres Domažlice
Mlýnec (Lahrenbecher), Ortsteil von Vyšší Brod, Okres Český Krumlov 

Nový Mlýnec (Neulenzel), Ortsteil von Ploskovice, Okres Litoměřice 
Starý Mlýnec (Altlenzel), Ortsteil von Ploskovice, Okres Litoměřice

Siehe auch:
Mlynek